Pentéli kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Pentéli (kommunhuvudort), Attika, Nomarchía Athínas, 
 Pentéli (ort), Epirus, Nomós Ioannínon, 

Robotskapade Greklandförgreningar